

Села
 Фонтанка — село Одеського району Одеської області.
 Фонтанка  — скасоване село у Білогірському районі Криму. Включено у склад Долинівки.

Річки
 Фонтанка  — річка у Санкт-Петербурзі.
 Фонтанка  — друга назва річки Кагач у Татарбунарському районі Одеської області.
 Фонтанка  — річка у Красноярському районі Астраханської області.
 Фонтанка  — річка в Алеутському районі Камчатського краю.
 Фонтанка  — річка в Іркутському районі Іркутської області.
 Фонтанка  — річка у Таймирському Долгано-Ненецькому районі Красноярського краю.
 Фонтанка  — річка у Північно-Курильському районі Сахалінської області.